Населені пункти в Чехії:

 Гвождяни (Домажліце)
 Гвождяни (Пршібрам)